Symfonia pastoralna – jedna z symfonii Ludwiga van Beethovena
 Symfonia pastoralna – francuski melodramat z 1946 roku w reż. Jeana Delannoy. 

Strony ujednoznaczniające

en: Pastoral Symphony (disambiguation)